Нефтегорск може да се отнася за:

 Нефтегорск (Самарска област), град в Самарска област, Русия
 Нефтегорск (Краснодарски край), селище от градски тип в Краснодарски край, Русия
 Нефтегорск (Сахалинска област), бивше селище от градски тип в област Сахалинска област, Русия, унищожено от земетресение през 1995 г.